Мальдивский султанат — исламское государство на Мальдивских островах в Индийском океане (1153—1968).

История 
Мальдивский архипелаг — это более тысячи небольших коралловых островов. Столица — город Мале, расположенный на одноимённом острове. Основное население — мальдивцы, потомки переселенцев с Цейлона, которые говорят на языке дивехи.

В 1153 году арабский проповедник Абу ал-Баракат обратил в мусульманство мальдивского раджу Дарумаванта Расгефану, который стал именоваться султаном Мухаммадом ал-Адилем. Большинство жителей также приняли ислам.

В 1558 году Мальдивские острова захватили португальцы, но в 1573 году восставшие островитяне под руководством Мухаммада Такоруфана изгнали захватчиков с островов. Мухаммад Тарокуфан ал-Алам (1573—1584) стал основателем первой исторической династии мальдивских султанов.

В 1752 году Мальдивы захватили войска раджи Кананура, но через четыре месяца мальдивцы во главе с Хасаном Мани Куфану изгнали завоевателей. В 1760 году он был провозглашен султаном под именем Хасана Гази Изз ад-дина (1760—1766).

В 1828—1832 годах мальдивцы вели войну против своего султана-тирана Муина ад-дина Мухаммада (1798—1834).

В 1887 году островитяне подняли бунт против власти султана Муид ад-дина Мухаммада (1886—1888). Чтобы справиться со своими подданными, султан стал добиваться английского протектората. 16 декабря 1887 года он заключил договор с губернатором Цейлона. Султан признал королеву Великобритании своим сюзереном. В Мале, столице султаната, был размещен английский резидент.

В декабре 1932 года султан Шамс ад-дин Мухаммад Искандар (1903—1935) подписал первую конституцию Мальдивских островов. Был учрежден меджлис, совещательный орган, избираемый населением. В 1934 году английское правительство формально признало независимость Мальдивских островов.

В 1942 году султан Нур ад-дин Хасан (1935—1945) ввел новую конституцию, действие старой конституции было приостановлено в 1940 году в связи с началом войны. Его преемник Абд ал-Маджид Диди (1945—1952) был отстранен от власти в 1952 году в результате народных волнений. 1 января 1953 года была введена третья конституция, провозгласившая Мальдивы республикой. Но уже 21 августа 1953 года первый президент Мохаммед Амин Диди был смещен.

7 марта 1954 года на Мальдивских островах вновь была провозглашена монархия. Новым султаном стал Мухаммад Фарид Диди (1954—1968). 26 июля 1965 года Великобритания предоставила Мальдивским островам полную независимость. В июле 1967 года вступила в действие новая конституция. В 1968 году по инициативен премьер-министра Ибрагима Насира в стране прошел референдум о дальнейшей судьбе султаната. 81 % участников народного референдума высказалось за республику. 11 ноября 1968 года Мальдивские острова вновь стали республикой.

См. также 
 Мальдивы
 История Мальдив
 Список султанов Мальдивских островов

Источники 
 Рыжов К. В. «Все монархи мира. Мусульманский восток в XV—XX вв.», Москва, «Вече», 2004 ISBN 5-9533-0384-X, ст. 281—283

Исторические султанаты
Исламские государства
Островные государства
История Мальдив